Het seizoen 1986/87 van de Nederlandse Eredivisie was het 31ste seizoen waarin onder de KNVB-vlag een professionele Eredivisie werd gevoetbald.

In het voorgaande jaar waren SC Heracles '74, N.E.C. en MVV gedegradeerd. Hiervoor in de plaats kwamen PEC Zwolle '82, FC Den Haag en debutant SC Veendam.

PSV werd voor het tweede jaar op rij landskampioen. Excelsior, Go Ahead Eagles en SC Veendam degradeerden naar de Eerste divisie. Voor Go Ahead kwam daarmee een einde aan een onafgebroken verblijf van 23 seizoenen in de hoogste klasse.

In juli 1986 werd de naam AZ'67 gewijzigd in AZ.

Kort voor de competitie besloot de KNVB in overleg met de clubs om het aantal teams in de Eredivisie terug te brengen naar zestien. De Centrale Spelers Raad en de spelersvakbond VVCS waren het hier niet mee eens en daagden de KNVB voor de rechter. Deze stelde in een bodemprocedure in maart 1987 de voetbalbond in het ongelijk, waardoor de voorgestelde inkrimping van de baan was.

De competitie werd afgesloten met een nacompetitie om een plek in de UEFA Cup. Periodekampioenen waren PSV, Ajax en Feyenoord, maar deze waren door hun eindklassering in de reguliere competitie al verzekerd van Europees voetbal. De nacompetitie ging daarom tussen FC Utrecht, Roda JC, VVV en FC Twente. Roda JC leek aanvankelijk de winnaar te worden, maar verloor de laatste twee wedstrijden. FC Utrecht pakte uiteindelijk de laatste prijs van het seizoen.

Teams

Eindstand

Legenda

Uitslagen

Nacompetitie voor de UEFA Cup

Eindstand/Uitslagen

Topscorers

Externe links 
 Eredivisie
 KNVB

Eredivisie (mannenvoetbal)
Competitievoetbal 1986/87